Dionís o Dionisi de Faselis (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) fou un gramàtic grec que es menciona en uns Scholia a Píndar, i que probablement va escriure sobre el mateix Píndar. L'autor anònim de la vida de Nicandre de Claros parla de dues obres seves titulades "Sobre la poesia d'Antimac" i "Sobre els poetes".

Referències 

Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries